Verden (Aller)
Verden (distrito)
Verden (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos